Acronema aymoninianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Farille och P.K.Mukh. ined. Acronema aymoninianum ingår i släktet Acronema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aymoninianum